Гавриил Корганов:
 Корганов, Гавриил Григорьевич (Габриэл Корганян, 1880—1954) — русский генерал.
 Корганов, Гавриил Иванович (1806—1879) — генерал-майор (1862), участник Русско-персидской (1826—1828), Русско-турецкой(1828—1829) и Крымской (1853—1856) войн.